Кенахо () — село в Итум-Калинском районе Чеченской республики. Входит в состав Моцкаройского сельского поселения.

География 
Расположено на левом берегу реки Бара, к северо-западу от районного центра Итум-Кали.

Ближайшие развалины бывших сёл: на севере — сёла Ошни и Моцкарой, на юго-востоке — аул Джелашхой.

Население

Примечания

Ссылки 
 Почтовые индексы и коды ОКАТО — Итум-Калинский район Чеченской Республики.
 Кенахой(Kenakhoy) — координаты, описание, топонимика (расшифровка), фото, карта

Населённые пункты Галанчожского района